Az 1998-as labdarúgó-világbajnokság B csoportjának mérkőzéseit június 11. és június 23. között játszották. A csoportban Olaszország, Chile, Kamerun és Ausztria szerepelt.

A csoportból Olaszország és Chile jutott tovább. A mérkőzéseken 16 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Olaszország – Chile

Kamerun – Ausztria

Chile – Ausztria

Olaszország – Kamerun

Olaszország – Ausztria

Chile – Kamerun

Források 

C2